Самир-де-лос-Каньос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 36,54 км². Население — 210 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы